Épéda est un fabricant de ressorts puis de sièges auto et de literie, aujourd'hui propriété de la société Copirel, partie intégrante du groupe Cofel (Compagnie financière européenne de literie).

Historique en quelques dates 

 Début 1914 : Bertrand Faure jeune diplômé d'une école de commerce achète à Levallois-Perret un petit atelier fabriquant « à façon » des sièges automobiles (Voisin, Panhard, De Dion-Bouton…). Il y a 4 ouvriers. Le , naissance de Gérard Faure qui deviendra après la Seconde Guerre mondiale le plus proche collaborateur de son père et président directeur général des établissements Bertrand Faure jusqu'à sa mort en  en développant les deux secteurs d'activité principaux de l'entreprise : les matelas Épéda et les sièges automobiles.
 1929 : Les établissements Bertrand Faure rachètent le brevet Épéda, technique de fabrication de carcasses à ressorts, pour perfectionner celle de leurs sièges et développer un produit nouveau : le matelas à ressorts Épéda. Garanti , il est destiné aux hôtels, pensions, sanatoriums et compagnies de navigation. Sa solidité est prouvée devant huissier, avec plusieurs passages d’un rouleau-compresseur de .
 1954 : La marque est lancée dans le grand public, quatre ans après la création de la société Épéda, émanation du fabricant de sièges automobiles des établissements Bertrand Faure. Épéda met alors en avant sa modernité, la qualité de sa fabrication, sa solidité et son confort au service de la santé et du bien-être avec son slogan :  « Bon sommeil = Réveils heureux ».
 1970 : Début d’une longue campagne publicitaire : spots télévisés (avec Michel Leeb) et slogans (« On peut vivre sa nuit sans réveiller l’autre », « Je veux mon Épéda ») participent au développement de la marque.
 1972 : Épéda devient numéro 1 de la literie en France.
 1978 : après le décès de Gérard Faure, Pierre Richier prend la direction du groupe jusqu'en 1992 date de son départ à la retraite , les établissements Epeda Bertrand Faure seront scindés et cédés pour devenir Épéda et Faurecia (cotation bourse de Paris).
 1992 : Daniel Dewavrin prend la direction du groupe EBF ( Epeda Bertrand Faure) et sera à l'origine de la cession de Delsey (dont il fut le PDG) puis d'Epeda
 1994 : La société Merkur (Suisse/Café) reprend 60% des actions du pôle literie Epeda Merinos au groupe Epeda Bertrand Faure. Merkur est une filiale du groupe SUISSE VALORA HOLDING AG déjà propriétaire de la société de literie Wifor
 1999 : Création de la Compagnie des Matelas Épéda et Mérinos.
 1999 : Fermeture des sites de Mer et de la Charité sur Loire.
 2000 : Une partie du stock de l'usine de la Charité-sur-Loire est jeté en décharge.
 2001 : Épéda est racheté par Cofel (Pikolin) qui détient déjà en France la marque Bultex, au groupe Valora Slumberland.
 2003 : Épéda devient, en 2003, membre fondateur de l’APL (Association pour la promotion de la literie).
 2008 : Transfert des unités de production Épéda et Mérinos (Criquebeuf, Vesoul et Limoges) à la société Copirel détenue par la Compagnie financière européenne de literie (Cofel).
 2014 : mise en service de l'usine de Criquebeuf.
 2016 : Le groupe espagnol Pikolin cède la moitié de son capital de Cofel au groupe Steinhoff actionnaire, notamment de Conforama France.

Notes et références

Liens externes

Epeda
Entreprise de fabrication et de distribution de literie
Epeda